Uekusa ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuhide Uekusa (* 1960), japanischer Wirtschaftswissenschaftler und -analyst, Hochschullehrer
 Yūki Uekusa (* 1982), japanischer Fußballspiele